

Persone
 Christian Lindner – politico tedesco
 Dieter Lindner – ex atleta tedesco
 Dieter Lindner – calciatore tedesco
 Dörte Lindner – tuffatrice tedesca
 Ernst Lindner – calciatore tedesco
 Ettore Lindner – politico italiano
 Heinz Lindner – calciatore austriaco
 Helga Lindner – ex nuotatrice tedesca orientale
 Matthias Lindner – calciatore tedesco
 Matthias Lindner – calciatore austriaco
 Patrick Lindner – cantante, showman e attore tedesco
 Theodor Lindner – storico tedesco
 Willi Lindner – calciatore tedesco

Altro
21678 Lindner – asteroide
Lactobacillus lindneri –  batterio appartenente alla famiglia delle Lactobacillaceae